Velika nagrada Italije 2016 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 4. septembra 2016 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:21,854
|1:21,498
|1:21,135
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:22,497
|1:21,809
|1:21,613
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:23,077
|1:22,275
|1:21,972
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:23,217
|1:22,568
|1:22,065
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:23,264
|1:22,499
|1:22,388
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:23,158
|1:22,638
|1:22,389
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|33
|
|
|1:23,229
|1:22,857
|1:22,411
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|11
|
|Force India-Mercedes
|1:23,439
|1:22,922
|1:22,814
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|27
|
|
|1:23,259
|1:22,951
|1:22,836
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:23,386
|1:22,856
|1:23,184
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:23,489
|1:22,967
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:23,421
|1:23,092
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:23,783
|1:23,273
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:23,760
|1:23,315
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:23,666
|1:23,399
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:23,661
|1:23,496
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:23,825
|
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:23,956
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:24,087
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|30
|
|Renault
|1:24,230
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|20
|style="padding-right:24px"|
|Renault
|1:24,436
|
|
|align="center"|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|–
|align="center"|31
|
|MRT-Mercedes
|brez časa
|
|
|align="center"|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|53
|1:17:28,089
|2
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
| +15,070
|1
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|53
| +20,990
|3
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|53
| +27,561
|4
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|53
| +45,295
|6
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|53
| +51,015
|5
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|53
| +54,236
|7
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|53
| +1:04,954
|8
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|53
| +1,05,617
|11
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|53
| +1:18,656
|9
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
|17
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|52
| +1 krog
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
|10
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|52
| +1 krog
|12
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|52
| +1 krog
|15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|52
| +1 krog
|19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|20
|
|Renault
|52
| +1 krog
|21
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|MRT-Mercedes
|51
| +2 kroga
|22
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|36
|Battery
|16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|26
|Puščanje olja
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|7
|Trčenje damage
|20
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|6
|Trčenje
|18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016